Полотню́к — українське прізвище.

 Полотнюк Ярема Євгенович (1935–2012) — український сходознавець, перекладач.
 Полотнюк Євген (1906–1943) — учасник українського національно-визвольного руху.

Українські прізвища